

Tablica

NS Sisak

NS Kutina-Novska

Bilješke 
NK Nacional Stari Grabovac je kažnjen oduzimanjem 3 boda

Izvori 

 Petrinjski list #30 (06/2007)
 Mato Šulek: ŠNK Moslavina Donja Gračenica 1957-2007., Donja Gračenica, 2008., 

2006-07
sisačko-moslavačka-2